Patronyme français d'origine occitane, fréquent en Ariège et Haute-Garonne.
 

 Gérard Eychenne (1956), sportif français
 Jean-Marc Eychenne (1956), prélat catholique français

Patronyme français
Patronyme occitan